Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös US Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő az indiai Szánija Mirza és a brazil Bruno Soares párosa volt, de az első fordulóban kiestek, miután vereséget szenvedtek az Andrea Hlaváčková és Łukasz Kubot alkotta cseh−lengyel párostól.

A tornagyőzelmet a Martina Hingis−Lijendar Pedzs páros szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 3–6, [10−7] arányban legyőzték az amerikai Bethanie Mattek-Sands−Sam Querrey kettőst.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
Főtábla eredményei

V2